Schitow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Schitow (* 1950), sowjetischer Ruderer 
 Anton Alexejewitsch Schitow (* 2000), russischer Fußballspieler
 Witali Alexejewitsch Schitow (* 2003), russischer Fußballspieler
 Wladimir Sergejewitsch Schitow (1952–2011), sowjetischer Rennrodler 
 Wladislaw Alexejewitsch Schitow (* 2003), russischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Olga Igorewna Schitowa